Жофия Самоши (; род. 12 августа 1977, Будапешт, Венгерская Народная Республика) — венгерская  театра и кино.

Биография 
Училась в средней школе «Berzsenyi Dániel Gimnázium». Провела два в театре «Újszínház» до тех пор, пока в третий раз не поступила в колледж театрального киноискусства «Színház- és Filmművészeti Egyetem». В студенческие годы сменила имя, когда её сестра Анна тоже поступила.

29 ноября 2018 года она получила награду За лучшую женскую роль на 40-м Международном кинофестивале в Каире за роль в фильме «Один день».

Примечания

Ссылки 
 
 Интервью с Жофией Самоши